SVV steht für:
 Sachverständigenverzeichnis, Verzeichnis der von Industrie- und Handelskammern, von Architekten-, Ingenieur- und Landwirtschaftskammern sowie von Landesregierungen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, siehe Sachverständiger
 Sächsischer Volkshochschulverband
 Salzburger Verkehrsverbund
 San Salvador de Paul in Venezuela – International Air Transport Association
 Schiedamse Voetbal Vereniging
 Schweizerische Vereinigung für Vegetarismus
 Schweizerischer Vaterländischer Verband
 Schweizerischer Versicherungsverband
 Schweizerischer Voltige-Verband (Voltige)
 Selbstverletzendes Verhalten
 Seneca-Valley-Virus
 sit venia verbo, lat. „man verzeihe das Wort“ (siehe auch: Liste lateinischer Redewendungen)
 Studierendenvollversammlung

SVV